BWM peut désigner :
  où BWM signifie Ballast Water Management, un traité maritime international ;
 Bowman Municipal Airport, l'aéroport de la ville de Bowman, au du Dakota du Nord, aux États-Unis.

Code IATA des aéroports